Борис Владимирович Шаскольский (1907, Санкт-Петербург — 1977, Эльбрус) — путешественник и организатор пешеходного туризма, руководитель походов выходного дня Московского городского клуба туристов, альпинист, мастер спорта СССР, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой.

Биография 
Борис Владимирович Шаскольский родился в 1907 г., был старшим из пяти братьев в семье петербургского инженера Владимира Борисовича Шаскольского. Дед — петербургский провизор Б. М. Шаскольский.

Выпускник Московского высшего технического училища имени Баумана.

В 1928—1930 годах участвовал в монтаже и пуске станков на Харьковском тракторном заводе.
В 1927—1936 Борис Шаскольский участвует и руководит пешими, водными и горными походами по Вологодской области, Алтаю, Закавказью, Западному и Центральному Кавказу, поднимается в 1932 году на восточную вершину Эльбруса.

В 1933 году Б. В. Шаскольский женился на Галине Николаевне Шкляр, дочери детского писателя Н. Г. Шкляра.

Борис Владимирович работал трактористом в Киргизии, помогая внедрять технику в сельское хозяйство, вёл исследовательскую работу на предприятиях Тулы и Москвы.

С 1939 по 1941 год (вплоть до эвакуации института в Ижевск) Б. В. Шаскольский возглавлял кафедру «Металлорежущие станки» (в настоящее время «Автоматизированные станочные системы») Тульского механического института.

В 1946—1950 годах Б. В. Шаскольский стал заниматься альпинизмом. Он совершил много восхождений на вершины, прошел 25 категорийных перевалов.
Успешно продвигалась и его научно-практическая работа по механизации немеханизированных производственных процессов. Он сотрудник Московского авиационно-технологического института — МАТИ. За 15 лет работы в МАТИ Б. В. Шаскольский стал доцентом, заведующим кафедрой, кандидатом технических наук, автором многих изобретений.

С 1957 года Б. В. Шаскольский руководил походами выходного дня столичного клуба туристов. С тех пор каждое воскресенье, все выходные и праздничные дни в течение многих лет проводил он на его маршрутах.

Шаскольский стал зачинателем тренировочных спортивных маршрутов, идея которых заключалась во всесторонней подготовке к дальним и сложным походам непосредственно на местах, у себя «дома». Тренировки позволяли получить такую закалку и подготовку, что напряжение сложных, дальних походов казалось затем вполне приемлемым. Все походы неизменно были круглогодичными и всепогодными: все выходные и праздничные дни во все времена года Шаскольский проводил в пути, увлекая за собой людей, обучая их.

Особой страницей в туристской биографии Бориса Владимировича следует считать разработку, организацию и первопрохождение пеших маршрутов по пустыням. В марте 1970 года состоялся поход IV категории сложности в районе Мангышлака и Хорезма, в марте — апреле 1971 года — по Кызыл-Кумам.

Много времени и сил Шаскольский отдал общественной работе в Московском городском клубе туристов. Именно он, его сподвижники и ученики, придали организуемым здесь походам выходного дня ту популярность, которой они пользуются и по сей день.

В семидесятых годах Борис Владимирович, будучи старшим сотрудником ВНИИТоргмаша, летом работал инструктором на плановых маршрутах турбаз «Терскол» и «Азау» в Приэльбрусье, которое знал не хуже Подмосковья, а зимой руководил самодеятельными лыжными и горными походами на Кольском полуострове и Центральном Кавказе.

В 1973 году Шаскольский возглавил лыжный поход по Кольскому полуострову. Маршрут был разработан и проложен по малохоженному району северо-западной части Кольского полуострова. Борис Владимирович не любил традиционных путей: значительная часть маршрута являлась первопрохождением.

В январе 1977 года туристы Москвы отмечали семидесятилетие туриста-ветерана Б. В. Шаскольского.

В августе 1977 года Шаскольский участвовал в «Эльбрусиаде» и через 45 лет после своего первого восхождения на Восточную вершину Эльбруса покорил её вторично. Но нелепая случайность при спуске оказалась роковой.

Похоронен на альпинистском кладбище в ущелье  (в 13 км от подъемника и в 2 км от альплагеря «Джайлык») у серой гранитной «подушки» с укрепленным на ней ледорубом.

Интересные факты 
Ровно 50 лет отделяет первый категорийный маршрут Б. В. Шаскольского от последнего.

За 20 лет, с 1957 по 1977 год, Борис Владимирович провёл в качестве руководителя более 1000 походов выходного дня.

Среди постоянных участников походов выходного дня под руководством Б. В. Шаскольского был известный экономист Игорь Бирман, о чём он пишет в своей книге «Я — экономист».

Труды 
 Шаскольский Б. В., Ярошевский Б. Л. Руководство по паспортизации металлорежущих станков. — М.: Машиностроение, 1949.
 Шаскольский Б. В., Николаев А. А. Рациональные типы автоматизированных токарных станков. — 1955.
 Шаскольский Б. В. Автореф. дис. … канд. техн. наук. — M., 1955. — 12 с.
 Савоськин Н. М., Шаскольский Б. В. Руководство по паспортизации металлорежущих станков. Сокращенные паспорта для технологов и нормировщиков. — М:. Машгиз, 1956. — 368 с.
 Шаскольский Б. В., Савкин Ю. Г. Устройство для автоматической наладки. Авторское свидетельство СССР № 108930, 1957.
 Шаскольский Б. В. Вопросы кинематики виброконтактного полирования лопаток с большой глубиной профиля // Тр. / МАТИ. — Оборонгиз, 1960. — Вып. 45.
 Шаскольский Б. В. Вопросы механизации и автоматизации процесса полирования лопаток газотурбинных двигателей // Изв. высш. учебн. заведений: Машиностроение. — 1961. — № 12. — С. 105.
 Шаскольский Б. В., Померанцев Л. М. Рациональные типы автоматизированных токарных станков для серийного производства // Автоматика, телемеханика, приборостроение. — М., 1962.
 Шаскольский Б. В., Савкин Ю. Г. Вопросы автоматизации первичной наладки при токарной обработке // Автоматика, телемеханика, приборостроение. — М., 1962.
 Шаскольский Б. В. Производительность и точность при обработке сложных поверхностей на станках с программным управлением. — М.: Наука, 1967.
 Шаскольский Б. В. и соавт. Копировальное устройство для металлорежущих станков. Авторское свидетельство СССР, 1967.
 Шаскольский Б. Светильник // Турист : журнал. — 1968. — № 7. — С. 21.
 Шаскольский Б. В., Гаврилов Ю. Р. Устройство для автоматической сортировки монет. Авторское свидетельство СССР, 1971.
 Отчёт № 2624. — Библиотека Московского городского клуба туристов, 1973.

Ссылки 
 http://turpohod.narod.ru/history.htm
 http://www.mountain.ru/mkk/pers/shaskolsky.shtml
 http://ams.tsu.tula.ru/history_r.htm

Литература 
 Рыжавский Г. Всегда в пути // Турист : журнал. — 1980. — № 11. — С. 12.

Альпинисты СССР
Путешественники СССР
Выпускники МГТУ
Преподаватели Тульского государственного университета
Преподаватели МАТИ
Погибшие на Кавказе
Погибшие альпинисты